Obra das Mães pela Educação Nacional - cuja sigla é OMEN
The Omen - série de filmes iniciada em 1976
Omen (álbum) - de Soulfly
An Omen - EP da banda How to Destroy Angel

Desambiguação